Money Express é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 2005–06.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman